Azéma ist der Name folgender Personen: 

 Agénor Azéma de Montgravier (1805–1863), französischer Archäologe
 Anne Azéma, Sopran und künstlerische Leiterin der Boston Camerata
 Claude Azéma (1943–2021), französischer Geistlicher, Weihbischof in Montpellier
 Étienne Azéma (1778–1851), französischer Dichter
 Georges Azéma (1821–1864), französischer Historiker aus Réunion
 Henri Azéma (1861–1932), Arzt und Journalist aus Réunion
 Jean-Baptiste Azéma, für kurze Zeit (1745) Gouverneur von Réunion
 Jean-Henri Azéma (1913–2000), französischer Dichter, Vater von Jean-Pierre Azéma
 Jean-Pierre Azéma (* 1937), französischer Historiker
 Léon Azéma (1888–1978), französischer Architekt
 Marc Azéma (1905–1954), französischer Autorennfahrer
 Mazaé Azéma (1823–1886), französischer Politiker
 Sabine Azéma (* 1949), französische Schauspielerin